Höllwarth ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Höllwarth (* 1945), österreichischer Bildhauer
 Martin Höllwarth (* 1974), österreichischer Skispringer
 Michael Höllwarth (1944–2016), deutscher Naturwissenschaftler
 Rudolf Höllwarth (1881–1959), deutscher Verbands- und Vereinsfunktionär sowie Autor von Reiseführern